Оскускаб има више значења:

 Општина Оскускаб (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Оскускаб (Оскускаб, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику